Paul Ritter může být:

 Paul Ritter (herec) (1966–2021) – britský herec
 Paul Ritter (architekt) (1925–2010) – australský architekt, sociolog a umělec
 Paul Ritter (malíř) (1829–1907) – německý architektonický malíř 
 Paul Ritter (diplomat) (1865–1921) – velvyslanec Švýcarska ve Spojených státech